У сезоні 1958/1959 Футбольна ліга була реорганізована з утворенням четвертого дивізіону, куди ввійшли команди з нижніх частин турнірних таблиць двох колишніх підгруп третього дивізіону. В першому дивізіоні Вулвергемптон Вондерерз зуміли відстояти титул чемпіонів. Цей успіх був третім для команди.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати

Другий дивізіон 

Результати

Третій дивізіон 

Результати

Четвертий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Посилання 
rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія